Nobles bezeichnet
 Nobles County, County  im US-Bundesstaat Minnesota
 Nobles (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region West Coast

Nobles ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Myles Nobles (1924–2005), US-amerikanischer R&B-Komponist und -Sänger
 Ralph Nobles († 2015), US-amerikanischer Physiker